Krasnogorskij (Mari El)

 Krasnogorskij (obwód czelabiński)